{{Ficha de estación
|nombre         = "Parque Cumandá"  (SITM-Q)
|color_título   = blue
|color_texto    = white
|imagen         = 
|imagen_tamaño  = 300px
|imagen_pie     = 
|mapa           = 
|mapa_tamaño    = 
|mapa_pie       = 
|coordenadas    = 
|dirección      = Av. Cumandá y Piedra
|sector         = Centro Histórico
|ciudad         = Quito

|otros_nombres  = 
|nombreanterior = 
|código         = 
|accesible      = Sí
|inaugurada     = 2014
|clausurada     = 
|pasajeros      = 
|uso            = 
|tipo_uso1      = Estación
|uso1           =  Ecovía (Quito) 
|servicios      = 
|tipo_uso2      = Transferencia
|uso2           = 
|tipo_uso3      = Conexiones
|uso3           = 
|andenes        = 2
|plataformas    = 2
|vías           = 2
|tipología      = arreglo desplazado
|otros_transportes = 
|propietario    = Gobierno Metropolitano de Quito
|prestador      =
|operador       = Ecovía (Quito)
|U.N.           = 

|alta_vel       = 
|larga_dist     = 
|media_dist     = 
|regional       = 
|cercanías      = 
|web            = 

|inicio1        = 
|línea          = 
|anterior1      = 
|línea1         = Ecovía
|siguiente1     = Playón de La Marín
|fin1           = 
|anterior2      = 
|línea2         = Corredor Central Norte
|siguiente2     = Playón de La Marín
|anterior3      = 
|línea3         = 
|siguiente3     = 

|mapa_localización = 
|mapa2          = 
|mapa2_imagen   = 
|mapa2_pie      = 
}}

Parque Cumandá es un parque urbano ubicado en la ciudad de Quito, Ecuador es el punto de partida tanto de la Ecovía como del Corredor Central Norte, ubicado en la parte oriental del parque, antiguamente este lugar era el antiguo terminal terrestre Cumandá de donde salían todos los buses interprovinciales, luego de una transformación del lugar en un parque urbano se tomó la iniciativa de convertir la parte oriental del parque en una estación de pasajeros, de este modo para evitar que los buses articulados realicen el giro en el sector de la Marín, actualmente no cuenta con una iconografía pero su nombre hace referencia a la novela de Juan Montalvo como su homóloga del sistema trolebús, en dicho parque se pueden realizar diversas actividades recreacionles como bailo terapia, natación entre otras actividades culturales, deportivas y comunitarias, dicho predio cuenta con alrededor de 35000 metros cuadros.

Referencias 

Estaciones multimodales SITM-Q
Estaciones del Corredor Ecovía de Quito
Estaciones del Corredor Central Norte
Estaciones del Corredor Sur Oriental